Honduras wystartował po raz pierwszy na letnich IO w 1968 roku na igrzyskach w Meksyku. Następny start miał miejsce na igrzyskach w Montrealu w 1976 roku. Po kolejnych ośmiu latach reprezentanci Hondurasu wystartowali na igrzyskach w Los Angeles w 1984 roku i od tamtej pory startuje na każdych letnich igrzyskach. Do tej pory Honduras nie zdobył żadnego medalu na LIO.

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!